Ларіо́нов () — російське прізвище, утворене від Ларион — народної форми канонічного імені Іларіон.

Відомі носії 
 Ларіонов Аркадій Миколайович — футболіст київського «Динамо»
 Ларіонов Всеволод Дмитрович — актор кіно
 Ларіонов Дмитро Геннадійович (1984) — російський хокеїст
 Ларіонов Дмитро Костянтинович — український біолог
 Ларіонов Дмитро Олегович — російський веслувальник
 Ларіонов Ігор Миколайович — російський хокеїст
 Ларіонов Михайло Федорович — російський художник
 Ларіонов Олександр Борисович — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ларіонов Сергій Степанович — мордовський радянський письменник

Див. також 
 Ларіонова
 Ларін
Російські прізвища